Sever est le nom de  et communes françaises :

Toponymie 

 Saint-Sever dans les Landes, bâtie autour de l'abbaye de Saint-Sever, elle-même bâtie autour de la dépouille du saint. 
 Saint-Sever, ancienne commune française éphémère des Landes tôt rattachée à Poyartin.

 Saint-Sever-Calvados, commune du Calvados.
 Saint-Sever-du-Moustier, commune de l'Aveyron.
 Saint-Sever-de-Rustan dans les Hautes-Pyrénées, bâtie autour de l'abbaye de Saint-Sever-de-Rustan.
 Saint-Sever-de-Saintonge, commune de la Charente-Maritime.

 Saint-Sever est un quartier de Rouen ; il s'y trouve :
 Le Centre Saint-Sever, un centre commercial.
 Saint-Sever, une station du tramway de Rouen.
 Saint-Sever, un quai de Seine transformé en promenade.

Saints d’Églises chrétiennes 

 Sever est le nom de plusieurs saints d'Églises chrétiennes :

Ne pas confondre 

 Saint-Sévère (Québec, Canada)
 Saint-Sève (Gironde) 
 Sainte-Sève (Finistère)

Homonymie de toponyme